Сацункевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сацункевич, Андрей Анатольевич (род. 1966) — советский и белорусский футболист, вратарь.
 Сацункевич, Иван Леонович (1904—1989) — белорусский государственный деятель, экономист, ректор БГИНХ в 1935—1936 годах.